Batterie steht für: 

 Batterie (Elektrotechnik), Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis
 Batterie (Militär), eine Zusammenstellung mehrerer Geschütze
 Batterie (Schach), Zusammenstellung mehrerer Figuren entlang einer Wirkungslinie
 Teil eines Batterieschlosses, siehe Steinschloss #Zündmechanismus
 Fußformation beim Ballett, siehe Ballett-Glossar #B
 Atombatterie, siehe Radionuklidbatterie
 Feuerwerksbatterie, auch Cakebox, der Verbund mehrerer Abschussröhren
 Kondensatorbatterie, die elektrische Zusammenschaltung mehrerer Kondensatoren
 Legebatterie, eine Form der Hühnerhaltung, siehe Geflügelproduktion #Käfighaltung
 Mischbatterie, die Kombination mehrerer Ventile zum Vermischen von Flüssigkeiten und Gasen

Siehe auch:
 Batteriegasse